Соксю́р — французский топоним:

 Соксюр () — коммуна во Франции, регион Гранд-Эст, департамент Верхняя Марна, округ Лангр, кантон Бурбон-ле-Ба.
 Соксюр () — коммуна во Франции, регион Гранд-Эст, департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мюциг.
 Соксюр-ле-Бюльнёвиль () — коммуна во Франции, регион Гранд-Эст, департамент Вогезы, округ Нёшато, кантон Виттель.
 Соксюр-ле-Ванн () — коммуна во Франции, регион Гранд-Эст, департамент Мёрт и Мозель, округ Туль, кантон Мена-о-Сэнтуа.
 Соксюр-ле-Нанси () — коммуна во Франции, регион Гранд-Эст, департамент Мёрт и Мозель, округ Нанси, кантон Гранд-Куронн.
 Соксюр-сюр-Мозелот () — коммуна во Франции, регион Гранд-Эст, департамент Вогезы, округ Эпиналь, кантон Ла-Брес.